Andreas Frisk (né le  à Solna en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'AIK IF, il débute en senior dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau suédois en 2003. Il remporte la GET Ligaen avec le club de Vålerenga en 2009. Il passe une saison dans l'Elitserien en 2012-2013 avec son club formateur. Durant l'été 2014, il est mis à l'essai par le HV71 dans la SHL avant de rejoindre en septembre les Diables rouges de Briançon pensionnaires de la Ligue Magnus.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| AIK IF|| Allsvenskan|| 33|| 1|| 3|| 4|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2004-2005|| AIK IF || Division 1|| 28|| 5|| 8|| 13|| 30|| 10|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2005-2006|| AIK IF|| Allsvenskan|| 42|| 4|| 15|| 19|| 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| AIK IF|| Allsvenskan|| 45|| 5|| 11|| 16|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| AIK IF|| Allsvenskan|| 45|| 2|| 10|| 12|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 42|| 5|| 6|| 11|| 28|| 17|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2009-2010 || IK Comet || GET Ligaen || 5|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Örebro HK || Allsvenskan|| 46|| 2|| 14|| 16|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Örebro HK|| Allsvenskan|| 50|| 5|| 17|| 22|| 64|| 10|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2011-2012|| Örebro HK|| Allsvenskan|| 51|| 3|| 17|| 20|| 38|| 10|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2012-2013|| AIK IF|| Elitserien|| 52|| 1|| 6|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| VIK Västerås HK || Allsvenskan|| 43|| 2|| 8|| 10|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 1|| 7|| 8|| 28|| 8|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2015-2016 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 45|| 2|| 18|| 20|| 16|| 11|| 0|| 7|| 7|| 8
|-
| 2016-2017|| Västerviks IK || Allsvenskan|| 52|| 3|| 17|| 20|| 30|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2017-2018|| Västerviks IK || Allsvenskan|| 52|| 6|| 19|| 25|| 36|| 10|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2018-2019|| Västerviks IK || Allsvenskan|| 11|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Mörrums GoIS IK || Division 1 || 32|| 5|| 17|| 22|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Almtuna IS || Allsvenskan || 9|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2002 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 8|| 0|| 2|| 2|| 2|| +2|| align="left"| Neuvième place

Références 

Naissance à Solna
Naissance en janvier 1984
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Örebro HK
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur du Almtuna IS